A domani – EP di Ape
A domani – film del 1999 diretto da Gianni Zanasi